Вице-король Индии — титул, который в разное время могли носить:
 Губернатор Португальской Индии.
 Генерал-губернатор британских владений в Индии.